Екатери́на Алекса́ндровна Крамаре́нко (род. 22 апреля 1991 года, Ленинград, Россия) — российская гимнастка. Мастер спорта России международного класса. Бронзовая медалистка чемпионата Европы в упражнении на брусьях (2007). Член олимпийской команды Российской Федерации на играх 2008 года в Пекине, где российские гимнастки остались без медалей. По состоянию на 2014 год в основном составе сборной команды России. Утверждена в состав сборной, который представит Россию на Чемпионате мира 2014 (Нанкин, 3—12 октября).

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации спортивной гимнастики России

Гимнасты России
Чемпионы России по спортивной гимнастике
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года